Las siglas GPS pueden designar a:
 General Problem Solver, un programa informático;
 Sistema de posicionamiento global, conocido por las siglas GPS (de Global Positioning System), un sistema global de navegación por satélite;
 navegador GPS, dispositivo destinado a la navegación asistida de vehículos mediante sistemas globales de navegación por satélite;
 Aeropuerto Seymour, por su código IATA;
 GPS, para saber dónde estás parado, un programa de televisión argentino.